Cristian Diaconescu (* 1959, Bucarest), politicien roumain
 Ion Diaconescu (1917–2011), politicien roumain
 Maria Diţi-Diaconescu (* 1937, Suceava), athlète roumaine

 le théorème de Diaconescu